első ramlai csata (1101. szeptember 7.)
 második ramlai csata (1102. május 17.)
 harmadik ramlai csata (1105. augusztus 27.)